Schuwalowo  ist ein russischer Ortsname:
 ein Ortsteil der Stadt Sankt Petersburg
 Schuwalowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk der Oblast Kaliningrad (Groß Wischtecken, 1938–1946 Ullrichsdorf im Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)